

Клубът

Треньорско ръководство 

<noinclude>

Екипировка

Разширен състав сезон 2016 – 17

Купа на България

Програма 

<noinclude>

<noinclude>

Контроли 

<noinclude>

<noinclude>

Лятна подготовка 
Отборът се събира за първа тренировка на 21 юли. Отборът ще изиграе две контроли.

<noinclude>

<noinclude>

Зимна подготовка 

<noinclude>

<noinclude>

Литекс (Ловеч) през сезоните
Литекс